La EHF Champions League è la massima competizione continentale per club di pallamano. Organizzata dalla EHF, il massimo trofeo continentale prese il via nel 1956 col nome di Coppa dei Campioni, denominazione che mantenne fino al 1993.
 EHF Champions League – competizione femminile di pallamano
 EHF Champions League – competizione maschile di pallamano